Cornellà de Llobregat (baskiska: Cornella de Llobregat) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Cornellà de Llobregat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cornellà de Llobregat är platt söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Cornellà de Llobregat. Runt Cornellà de Llobregat är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Barcelona,  km nordost om Cornellà de Llobregat. Runt Cornellà de Llobregat är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Katalonien